Macaone – nome comune della farfalla Papilio machaon
Macaone – personaggio della mitologia greca, celebre medico acheo, figlio di Asclepio

Altri progetti